Guara kan syfta på följande:

 Guara (djur), ett släkte fjärilar

Geografi

Brasilien 

 Guará (ort), São Paulo, 
 Guará (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar